Ренсо Хосе Самбрано Тильеро (; 26 августа 1994, Арагуа-де-Матурин, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Пюник». Выступал за сборную Венесуэлы.

Карьера

Клубная 
Ренсо начал футбольную карьеру в клубе «Монагас», за основной состав которого он дебютировал 15 августа 2011 года во встрече с «Арагуа». Всего в сезоне 2011/12 полузащитник провёл 33 матча. В 2012 году Самбрано принимал участие в играх Южноамериканского кубка, где его команда вылетела уже на первом этапе, проиграв оба матча эквадорскому ЛДУ Кито.

На протяжении двух лет Ренсо был игроком основного состава «Монагаса», однако в сезоне 2013/14 был переведён в дубль. В связи с 24 июня 2014 года он перешёл в «Депортиво Лара».

8 марта 2015 года Самбрано отметился первым забитым мячом в карьере.

13 июля 2015 года Ренсо подписал двухлетний контракт с испанским «Вальядолидом». Венесуэлец начал свои выступления в Европе со второй команды, выступавшей в Сегунде B. В основной команде дебютировал 21 августа 2016 года в матче Сегунды против «Овьедо». За два сезона в испанском клубе сыграл две игры за основной состав и 54 матча (2 гола) за дубль.

22 августа 2017 года Самбрано подписал контракт с американским клубом «Портленд Тимберс 2». В USL дебютировал 30 августа 2017 года в матче против «Рио-Гранде Валли Торос». 6 июня 2018 года Самбрано был взят «Портленд Тимберс» в краткосрочную аренду на матч четвёртого раунда Открытого кубка США против «Сан-Хосе Эртквейкс». 15 августа 2018 года в матче против «Сан-Антонио» забил свой первый гол за Т2.

10 декабря 2018 года Самбрано был подписан «Портленд Тимберс». В MLS дебютировал 15 мая 2019 года в матче против «Хьюстон Динамо». По окончании сезона 2021 срок контракта Самбрано с «Портленд Тимберс» истёк.
 
5 февраля 2022 года Самбрано подписал контракт с клубом чемпионата Армении «Пюник».

В сборной 
В марте 2011 года полузащитник в составе юношеской сборной Венесуэлы (до 17 лет) выступал на чемпионате Южной Америки, где провёл все 4 игры группового этапа.

В 2013 году Ренсо принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. Самбрано сыграл в 3 матчах своей команды, не сумевшей преодолеть первый этап турнира.

В национальной сборной Венесуэлы дебютировал 11 ноября 2016 года в игре против Боливии.

Достижения 
 «Портленд Тимберс»
 Победитель Турнира MLS is Back (2020)
 «Пюник»
 Чемпион Армении: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Депортиво Лара»
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Портленд Тимберс 2»
Игроки ФК «Портленд Тимберс»
Игроки ФК «Пюник»